Samsun est un nom propre turc qui peut faire référence à :
 Samsun, province de Turquie dans la Région de la mer Noire ;
 Samsun, ville et préfecture de la province de Samsun en Turquie ;
 Circonscription électorale de Samsun, circonscription électorale de la province Samsun en Turquie.